Rat der 500 beziehungsweise  Rat der Fünfhundert kann sich beziehen auf
 eine Ratsversammlung in antiken Städten in Griechenland, siehe Bule
 von 1795 bis 1799 eine der beiden Kammern des französischen Parlaments, siehe Rat der Fünfhundert